Lemuel Gulliver, de hoofdpersoon van Gullivers reizen, een satirische roman uit 1726 van Jonathan Swift en van veel bewerkingen van dit verhaal

Mensen 
Gulliver is ook de achternaam van werkelijk bestaande personen, onder wie:
 Trina Gulliver (1968),  Engelse dartsspeelster
 Isaac Gulliver (1745-1822), Engelse smokkelaar
 George Gulliver (1804–1882), Engelse arts, bioloog en onderzoeker
 Henrietta Maria Gulliver (1866-1945), Australische schilder
 Dorothy Gulliver (1908-1997), Amerikaanse filmactrice
 James Gerald Gulliver (1930-1996), Brits zakenman, oprichter van Argyll Foods (oorspronkelijk James Gulliver Associates), een supermarktketen
 Stuart Gulliver (1959), Brits zakenman, van 2010 tot 2018 president-directeur (CEO) van HSBC
De naam Gulliver komt ook voor als voornaam.

Plaatsnaam 
Gulliver is ook gekozen als naam van:
 Gulliver (Queensland), een buitenwijk van Townsville in de Australische deelstaat Queensland
 Gulliver, een buurtschap bij Gulliver Lake (Gullivermeer) in Doyle Township (oorspronkelijk Gulliver Township) in Schoolcraft County in de Amerikaanse deelstaat Michigan
 Gulliver (Antarctica), een nunatak (rotsig gebied zonder permanent ijs) in Grahamland in Antarctica, genoemd naar het personage
 Gulliver (gebouw), een wolkenkrabber in Kiev
 Gulliver (rivier), rivier in de streek Fiordland in Nieuw-Zeeland, genoemd naar iemand met de bijnaam Gulliver
 Parc Gulliver (Parque Gulliver), speelterrein in de Turia-tuinen in de Spaanse stad Valencia

Overige 
 Buddleja 'Gulliver', een hybride cultivar van het plantengeslacht Buddleja
 Gulliver (muziekgroep), popgroep bestaande uit Daryl Hall, Tim Moore, Tom Sellers en Jim Helmer; bracht in 1970 een gelijknamig album uit
 Gulliver Productions, Franse filmproductiemaatschappij opgericht door Yann Piquer
 Gulliver (kraanschip), een door Koninklijke IHC voor het bedrijf Scaldis gebouwd kraanschip
 Gulliver, een paard, won met Thomas Byström en de rest van het Zweedse team zilver op de Olympische Spelen van 1932 op het onderdeel dressuur

Zie ook 
 Gulliver's Travels (doorverwijspagina)